Во́мба́ты — семейство млекопитающих отряда двурезцовых сумчатых инфракласса сумчатых. Кроме того:
 Вомбат — небольшой населённый пункт в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
 (6827) Вомбат — астероид Главного пояса.
  — австралийский детский телесериал.

См. также 
 The Wombats — английская инди-группа.
 L6 WOMBAT — противотанковое орудие, использовавшееся в британской армии.
  (первоначально Вомбат) — курортный город в штате Виктория, Австралия.
  (первоначально, до 1879 года — Вомбат) — небольшой город в штате Виктория, Австралия.